Ха́танга:
 Хатанга — село, расположенное в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, один из самых северных населённых пунктов России.
 Хатанга — аэропорт федерального значения, расположенный в одноименном селе Красноярского края.
 Хатанга — морской порт, расположенный в одноименном селе Красноярского края.
 Хатанга — река на полуострове Таймыр.
 Хатанга — вариант названия Хатангского залива.